A18, A-18 ou A.18 est un sigle qui peut faire référence à diverses choses.

Domaine militaire 
 Aero A.18, un biplan monoplace tchécoslovaque ;
 Curtiss A-18 Shrike, un bombardier américain.

Histoire 
 A18, code dans la classification Gardiner, du hiéroglyphe égyptien Pharaon enfant.

Sciences 
Astronomie
 W60 A18, une supergéante rouge du Grand Nuage de Magellan.

Médecine
 Tuberculose d'autres organes d'après la classification internationale des maladies.

Sport automobile 
 Arrows A18, une Formule 1.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute allemande A18 relient Cottbus à Zittau ;
  Autoroute belge A18 reliant Jabbeke à Furnes ;
  Autoroute italienne A18 reliant Messine à Catane ;
  Autoroute kazakh A18 reliant Pavlodar à la frontière russe ;
  Autoroute néerlandaise A18 reliant Zevenaar à Varsseveld ;
  Autoroute polonaise A18 reliant Olszyna (frontière allemande) à Krzyżowa ;
  Autoroute portugaise A18, projet d'autoroute qui reliera Torres Vedras à Carregado ;
  Autoroute québécoise 18 (A-18), projet abandonné d'autoroute qui devait relier l'A-55 à l'A-65.

Panneau de circulation
 Panneau de signalisation de circulation dans les deux sens en France.

Routes
  Route britannique A18 reliant Doncaster à Ludborough ;
  route lituanienne A18, contournement ouest de Šiauliai.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères